Франкфурт се може односити на:

Франкфурт на Мајни, град у Немачкој у држави Хесен
Франкфурт на Одри, град у Немачкој у држави Бранденбург

Остало:
 Аеродром Франкфурт, аердордом код Франкфурта на Мајни
 ФК Ајнтрахт Франкфурт, фудбалски клуб из Франкфурта
 Путник за Франкфурт, роман Агате Кристи
 Хери Гордон Франкфурт, филозоф